Die folgenden Tabellen zeigen die Bilanzen des SC Freiburg in den deutschen Ligen und im DFB-Pokal.

Liga

1. Amateurliga Südbaden (seit 1950)

Bundesliga (seit 1978)

DFB-Pokal 

Die folgende Tabelle zeigt alle Ergebnisse des SC Freiburg im DFB-Pokal seit der Saison 1975/76.

Internationale Wettbewerbe

Einzelnachweise 

SC Freiburg
Freiburg, SC